Thiago Crivellari Martins, ex-futebolista brasileiro
Thiago Martins (artista), ator e cantor brasileiro
Thiago Martins Bueno, futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos